Armata Germană se poate referi la:
 Armata oricărui stat german care a existat de-a lungul timpul timpului
 Armata Germană (Deutsches Heer) (1871–1919), cunoscută și ca Armata Imperială (Reichsheer),  forțele armate ale Imperiului German
 Reichswehr (1919–1935), forțele armate ale Republicii de la Weimar
 Wehrmacht (1935–1945), forțele armate ale Germaniei Naziste
 Armata Terestră Germană (Heer)
 Nationale Volksarmee (Apărarea Republicii Democrate Germane) (1956–1990), forțele armate ale RDG
 Bundeswehr (1955-prezent), forțele armate ale RFG

Armata Germaniei